Юста () — посёлок в Юстинском районе Калмыкии, административный центр Юстинского сельского муниципального образования. Близ посёлка проходит региональная автодорога Утта — Цаган-Аман

Название 
Ойконим Юста происходит от , которое имеет несколько значений и переводится как «1) волосатый; покрытый шерстью; 2) пушной; 3) молочный».

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен в центре Юстинского района в пределах Сарпинской низменности (северо-западная часть Прикаспийской низменности). Юста расположена ниже уровня мирового океана. Средняя высота — 2 м ниже уровня моря. Рельеф местности равнинный. Со всех сторон посёлок окружён пастбищными угодьями. Согласно данным природного районирования Юста относится к Южно-Сарпинскому ландшафту, который представляет собой южную опесчанненную полупустыню.

По автомобильной дороге расстояние до столицы Калмыкии города Элиста составляет 240 км, до районного центра посёлка Цаган Аман — 65 км, до ближайшего города Нариманов Астраханской области — 200 км. Ближайший населённый пункт — посёлок Октябрьский, расположенный в 19 м к юго-западу от Юсты.

В окрестностях посёлка распространены бурые пустынно-степные солонцеватые почвы в комплексе с солонцами.

Климат
Тип климата — семиаридный (BSk — согласно классификации климатов Кёппена). Среднегодовая температура воздуха — 9,3 °C, количество осадков — 258 мм. Самый засушливый месяц — февраль (норма осадков — 15 мм). Самый влажный — июнь (29 мм).

История 
Дата основания не установлена. Урочище Юсте впервые обозначено на карте Европейской России 1871 года
Юста с 24 января 1938 до депортации калмыков и упразднения калмыцкой автономии в 1943 году являлась центром Юстинского улуса (района) Калмыкии. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в Юсте проживало 1025 человек, из них 787 калмыков и 219 русских.

28 декабря 1943 года калмыцкое население села было депортировано, Юста была передана Астраханской области. Впоследствии переименована в посёлок Трудовой. Данное название впервые зафиксировано на американской карте СССР 1950 года. По состоянию на 1956 год посёлок Трудовой входил в состав Енотаевского района Астраханской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1957 года посёлок Трудовой Юстинского района переименован в посёлок Юста, однако центром Юстинского района стал посёлок Бурунный (Цаган Аман). Был основан совхоз «Юстинский».

Население 

Этнический состав в 2002

Этнический состав в 2010

Социальная сфера 
В посёлке функционируют средняя школа, детский сад, ФАП, дом культуры.

Примечания 

Населённые пункты Юстинского района
Бывшие районные центры Калмыкии